Minegumo kan verwijzen naar een van de volgende Japanse marineschepen:

 Minegumo (schip, 1937) - torpedobootjager
 Minegumo (schip, 1967) - torpedobootjager